Kovalčuk je priimek več oseb:
 Anna Kovalčuk, ruska igralka
 Ilja Kovalčuk, ruski hokejist
 Mihail Valentinovič Kovalčuk, ruski fizik
 Nikolaj Kuzmič Kovalčuk, sovjetski general
 Nikolaj Prokopevič Kovalčuk, sovjetski general